Ariany är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i regionen Balearerna, i den östra delen av landet,  km öster om huvudstaden Madrid. Ariany ligger  meter över havet och antalet invånare är . Den ligger på ön Mallorca.

Terrängen runt Ariany är platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km öster om Ariany. Runt Ariany är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Manacor,  km sydost om Ariany. Trakten runt Ariany består till största delen av jordbruksmark.

Klimatet i området är tempererat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Balearerna